A 2007-es U19-es női labdarúgó-Európa-bajnokság a 10. kiírása volt a tornának, melyet 2007. július 18. és július 29. között rendeztek meg Izlandon. A győztes Németország lett, miután a döntőben 2–0-ra legyőzte Angliát.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Egyenes kieséses szakasz

Góllövőlista 
3 gólos
 Ellen White
 Marie-Laure Delie
 Fanndís Friðriksdóttir

2 gólos

 Nathalie Bock
 Stephanie Goddard
 Isabel Kerschowski

 Monique Kerschowski
 Nadine Keßler

 Ingvild Isaksen
 Maren Mjelde

1 gólos

  Emma Madsen
  Sanne Troelsgaard
  Katrine Veje
  Sophie Bradley
  Danielle Buet
  Natasha Dowie
  Elizabeth Edwards

  Fern Whelan
  Laura Agard
  Charlotte Amaury
  Amandine Henry
  Eugénie Le Sommer
  Chloé Mazaloubeaud
  Nicole Banecki

  Susanne Hartel
  Imke Wübbenhorst
  Ida Elise Enget
  Isabell Herlovsen
  Elise Thorsnes
  Marta Torrejón
  María Paz Vilas

öngólos
  Jayne Eadie (Lengyelország ellen)

Külső hivatkozások 
A torna hivatalos honlapja

U19-es női labdarúgó-Európa-bajnokságok